Hîncești, città della Moldavia capoluogo del distretto omonimo
Hîncești, comune della Moldavia nel distretto di Fălești